Die Saison 2003/04 der Handball-Regionalliga Mitte war die vierte Spielzeit, welche der „Südwestdeutsche Handballverband“ (SWHV) organisierte und als dritthöchste Spielklasse im deutschen Ligensystem geführt wurde.

Saisonverlauf 
Meister wurde das Team der SG Werratal 92, die damit auch für die 2. Bundesliga aufstiegsberechtigt war. Die Absteiger in die Landesverbände waren die VfL Lichtenrade (RNO), LHV Hoyerswerda und der SVH Kassel.

Regionalliga Mitte 

 Die SG TMBW Berlin wechselte in die Regionalliga Nordost.

Siehe auch 
 Handball-Regionalliga

Weblinks 
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Regionalliga Mitte 2003/04 bei Bundesliga Info.de Archiv Regionalliga Mitte

2003/04
Handballsaison 2003/04